Isak Grimholm (ur. 25 marca 1985 w Örnsköldsvik) – szwedzki skoczek narciarski, reprezentant IF Friska Viljor.

Pierwszy skok w karierze oddał w 1992. W Pucharze Świata zadebiutował w 2002 podczas konkursu w Trondheim. W tym samym roku podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w Calgary zajął drugie miejsce, najwyższe w karierze. Podczas mistrzostw świata juniorów w Sollefteå w 2003 był 18. 23 marca 2007 na Letalnicy w Planicy zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata.

Dzień wcześniej poprawił rekord Szwecji w długości skoku narciarskiego. Skoczył 207,5 metra na skoczni w Planicy.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2006  Tauplitz – nie zakwalifikował się
 2008  Oberstdorf – nie zakwalifikował się
 2010  Planica – nie zakwalifikował się
 Drużynowo
 2008  Oberstdorf – 11. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 50. miejsce
 2002  Schonach im Schwarzwald – 42. miejsce
 2003  Sollefteå – 18. miejsce 
 Drużynowo
 2001  Karpacz – 10. miejsce
 2002  Schonach im Schwarzwald – 9. miejsce
 2003  Sollefteå – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 85.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004 – 60.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004 – 59.
 2007 – 79.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007 – 53.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 197.
 sezon 2003/2004: 56.
 sezon 2004/2005: 94.
 sezon 2006/2007: 15.
 sezon 2007/2008: 111.
 sezon 2008/2009: 123.

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 8.
 2003: 34.
 2004: 54.
 2005: 99.
 2007: 53.
 2008: 101.

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Calgary – 21 września 2002 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: 54.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Örnsköldsviku